Il doppio del torneo di tennis Madrid Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Shimada e Myles Wakefield che hanno battuto in finale David DiLucia e Stefano Pescosolido 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 David DiLucia /  Stefano Pescosolido (finale)
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (Campioni)

 Sander Groen /  Gouichi Motomura (primo turno)
 Ota Fukárek /  Petr Luxa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madrid Challenger 1999